Кветта (от пушту Квата (کوټه) — крепость; англ. Quetta) — многозначный термин.

 Кветта- — одна из приставок СИ, обозначающая дольность 1030.
 Кветта — крупнейший город и столица пакистанской провинции Белуджистан.
 Кветта — аэропорт, расположен в городе Кветте, столице пакистанской провинции Белуджистан.
 Кветта — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.
  — британский пароход потерпевший крушение 28 февраля 1890 года близ побережья Австралии; погибло 124 человека.